

Нью-Віндзор — місто, штат Меріленд
 Нью-Віндзор — місто, штат Нью-Йорк
 Нью-Віндзор — переписна місцевість, штат Нью-Йорк